Die Oberliga Südwest 1991/92 war die 14. Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Meister wurde der FSV Salmrohr, der sich allerdings in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga nicht durchsetzte und somit in der Oberliga verblieb. In die Verbandsligen absteigen mussten die Amateure des 1. FC Kaiserslautern, der FK Pirmasens und Saar 05 Saarbrücken.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1991/92 bei f-archiv.de

1991
Fußballsaison 1991/92